Peter Brown ou Pete Brown peut désigner :
Pete Brown (1906-1963), un saxophoniste américain ;
Peter Brown (1935-), un historien irlandais ;
Pete Brown (1940-), un poète et parolier anglais ;
Peter Brown (1941-), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 (1953-), un chanteur, instrumentiste et réalisateur artistique américain ;
 , un directeur exécutif de Apple Corps ;
Peter Brown (1954-), un paléontologue australien ;
Peter Brown, un cadre dirigeant de la Free Software Foundation ;
 (1935-2015), un golfeur américain ;
 (1935-2016), un acteur américain.

Rivière Peter-Brown, un affluent de la rivière Landrienne, coulant dans la ville de Amos, puis dans Landrienne, MRC de Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.